Fuhrmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Fuhrmeister (* 1963), deutscher Kunsthistoriker, Autor und Herausgeber
 Fritz Fuhrmeister (1862–1937), deutscher Komponist und Liedpianist